Unterellenbach ist ein Ortsname:

 Unterellenbach (Hengersberg), Weiler des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Unterellenbach (Mallersdorf-Pfaffenberg), Weiler des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Ellenbach
 Oberellenbach